189-й пехотный Измаильский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

История 
Сформирован 26 августа 1874 года как Одесский местный пехотный батальон.

31 августа 1878 г. был переформирован в 49-й резервный кадровый пехотный батальон.

25 марта 1891 г. переименован в 230-й Измаильский резервный батальон.

26 мая 1899 — 205-й Измаильский резервный батальон.

В 1900 году выделил роту на формирование Порт-Артурского крепостного пехотного полка.

К 1904 переформирован в полк двухбатальонного состава.

В октябре 1904 мобилизован. Первый батальон полка развернут в 4 батальона.

Из второго батальона полка сформирован 273-й Дунайский пехотный полк второй очереди.
 
К 1 мая 1906 приведен в состав двухбатальонного состава.

С 20 февраля 1910 — 189-й пехотный Измаильский полк, тогда же к полку присоединены две части:
 233-й Сурский резервный батальон, ведший свою историю от сформированного 17 января 1811 Нижегородского губернского полубатальона.
 214-й Мокшанский резервный полк, сформированный 19 января 1878 как 59-й резервный батальон, принёсший в полк нагрудные для офицеров и головные для нижних чинов знаки отличия «За отличія въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.»

Полковой праздник — 21 декабря.

Командиры полка 

 28.05.1907-11.12.1908 — полковник фон Вейль, Владимир-Карл Сигизмундович
 31.12.1909-12.09.1910 — полковник Пржибыльский, Владислав Антонович
 19.12.1912-29.05.1916 — полковник Потапов, Степан Захарович
 29.05.1916-26.08.1916 — полковник Генштаба Михеев, Сергей Петрович
 30.08.1916-10.09.1916 — полковник Бек, Пётр Петрович-младший
 12.01.1917-06.12.1917 — полковник Тахтаров, Дометий Владимирович
 06.12.1917-26.02.1918 — поручик Антонов, Павел
 26.02.1918-01.03.1918 — полковник Тахтаров, Дометий Владимирович (Председатель ликвидационной комиссии с 01.03.1918 по 24.04.1918)

Временно командующие полком 

 04.06.1915-20.07.1915 — подполковник Тахтаров, Дометий Владимирович
 20.08.1915-26.08.1915 — штабс-капитан Кузьмин, Николай Константинович
 10.09.1915-14.10.1915 — подполковник Тахтаров, Дометий Владимирович
 14.10.1916-12.01.1917 — подполковник Тахтаров, Дометий Владимирович
 25.03.1916-29.03.1916 — полковник Васьхов, Фёдор Фёдорович
 25.05.1916-30.05.1916 — полковник Васьхов, Фёдор Фёдорович
 26.08.1916-08.09.1916 — полковник Васьхов, Фёдор Фёдорович
 10.09.1916-14.10.1916 — полковник Васьхов, Фёдор Фёдорович

Знаки отличия полка 

 Простое полковое знамя, пожалованное в 1911 с надписью «1811-1911» и Александровской юбилейной лентой.
 Во 2-м и 4-м батальонах знаки отличия (нагрудные у офицеров, на головные уборы у нижних чинов) с надписью: «За отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 годахъ». Высочайший приказ 30 июля 1911 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Русская армия в Великой войне

примечание 
все даты приведены по старому стилю

 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1874 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году